Vings landskommun kan avse:

Norra Vings landskommun – i Skaraborgs län, före 1886 bara kallad Vings landskommun.
Södra Vings landskommun – i Älvsborgs län, före 1886 bara kallad Vings landskommun.